Теодор Ушев (4 февраля 1968 года, Кюстендил, Болгария) — болгарский аниматор, графический дизайнер.

Биография 
В 2010 году снял документальный мультфильм «Дневники Липсетта», ставший сенсацией.
 
Живёт и работает в Канаде.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Теодора Ушева
 Теодор Ушев на Vimeo

Режиссёры Болгарии
Видео-арт
Мультипликаторы Болгарии